Vallisoletano – abitanti di Provincia di Valladolid
Vallisoletano – abitanti di Valladolid (Yucatán)
Vallisoletano – abitanti di Valladolid